Антониу-Диас ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Риу-Доси. Входит в экономико-статистический  микрорегион Ипатинга. Население составляет 10 245 человек на 2006 год. Занимает площадь 877,844 км². Плотность населения — 11,7 чел./км².

История 
Город основан 1 июня 1912 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 60.383.624,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.947,37 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,661 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс